Stignano peut se référer aux lieux suivant :

Štinjan/ Stignano  localité de Croatie
 Stignano commune d'Italie